Aksel Berget Skjølsvik (1987) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Jo Inge Berget (1990) – calciatore norvegese, di ruolo centrocampista
 Stian Berget (1977) – ex calciatore norvegese, di ruolo centrocampista